Klenot (z něm. Kleinod, šperk) může být:

šperk
Klenot (heraldika) – v heraldice ozdoba na přílbě
KLENOT – astronomický projekt provozovaný na hvězdárně na Kleti
Klenot (album) – album Vypsané fiXy (2009)
 Minipivovar Klenot – měšťanský pivovar z Hradce Králové založen r. 2014

Lidé 
Jaroslav Klenot – český herec (* 1936)
Jiří Klenot – český herec (* 1943)